Jörd est une déesse Ase de la mythologie nordique, femme d'Odin et mère de Thor.
Jörd est la fille de Nótt dans la mythologie nordique, et par conséquent descendante de Loki (arrière-petite fille).